De Schreeuw (schilderij), een schilderij van Edvard Munch
De Schreeuw (beeld), een beeld van Jeroen Henneman ter nagedachtenis aan Theo van Gogh
De Schreeuw van Lares (El Grito de Lares), een opstand in Puerto Rico tegen de Spaanse overheersers in 1868
De schreeuw van De Leeuw, een Nederlands televisieprogramma van Paul de Leeuw

Zie ook
Scream (doorverwijspagina)